Pelekas ist der Name

 Pelekas (Kerkyra), Dorf der griechischen Inseln Korfu
 Pelekas (Fluss), Fluss in der makedonischen Ebene von Pieria